Termenul "pisc" poate face referire la :
 un vârf de munte
 cartierul Pisc (cartier) din orașul Brăila care în trecut era alcătuit din două localități suburbane:
 Pisc (satul nemțesc) locuit până în 1940 de germani dobrogeni care îi ziceau Jakobsonstal
 Pisc (satul lipovenesc) locuit până în ziua de azi de lipoveni, acum parte din Brăila

Vezi și
Summit (Pisc) Conferințe, întâlniri la nivel înalt sau localități
 Piscu (dezambiguizare)